VNA eller vna har flere betydninger:

Videnskab og teknik 
 Netværksanalysator - et måleinstrument for elektrisk kredsløbanalyse, måling af både amplitude og fase.
 Von Neumann-arkitektur

Øvrigt 
 Vietnam News Agency, det officielle nyhedsbyreau i Vietnam.
 Vietnamesiske nationale armé - (1949–1955), den regeringstrogna armén under Indokinakriget
 Virgin Nigeria Airways - tidigere navn Nigerian Eagle Airlines, det nationale flyselskab i Nigeria.
 Very Nearly Almost - kunsttidsskrift som dokumenterer gadekunst og graffiti.
 Vnà (by) - en by i Nedre Engadin, Graubünden, Svejts.

Koder 
 IATA - flyvepladskode for Saravane Airport, Salavanprovinsen, Laos.
 ICAO - flyvepladskode for Empresa Aviación Interamericana, Uruguay.